Suliman ist der Familienname folgender Personen:
 Aktham Suliman (* 1970), syrischer Journalist
 Ali Suliman (* 1977), israelisch-arabischer Schauspieler
 Amir Kamal Suliman (* 1987), sudanesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sulimani, Suleiman